Le mot maximus est originellement le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « le plus grand » (superlatif de , « grand »). Maximus est aussi un cognomen (surnom) de la Rome antique, qui a donné le prénom «  » en français.

Sciences et techniques 
 En anatomie humaine, le Gluteus Maximus est un muscle de la ceinture pelvienne, qui rattache le membre au tronc.
 En taxonomie, le mot maximus est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces et sous-espèces animales ou végétales de grande taille, dont le genre (biologique) a un nom de genre (grammatical) masculin. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
Dans la Rome antique :
 le cardo maximus est la voie nord-sud la plus importante d'une ville.
 le decumanus maximus est la voie est-ouest la plus importante d'une ville.
 dans la religion publique, le pontifex maximus (« grand pontife ») est le grand prêtre à la tête du collège des pontifes.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Maximus Decimus Meridius est un personnage de Gladiator, un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott, sorti en 2000.

Jeux de société et jeux vidéo 
 Circus Maximus est un jeu de simulation tactique de course de chars dans la Rome antique, publié par Avalon Hill.
 Circus Maximus: Chariot Wars est un jeu vidéo de course, sorti en 2002 sur Xbox et PlayStation 2.

Littérature et bande dessinée 
 Dans les bandes dessinées de Marvel Comics,  est le frère fou et malfaisant du super-héros Flèche noire des Inhumains.
 Les Visions de Maximus, Bonellus et Baldarius sont des récits de l'au-delà, rédigés par le moine et ermite Valère du Bierzo entre 675 et 680.

Monuments 
 Maximus (Максимус) est un des plus grands cirques de Saint-Pétersbourg (Russie).
 Le Circus Maximus (aujourd'hui Circo Massimo) est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de Rome (Italie).
 La colonne rostrale de Maximus est une colonne commémorative située sur le Forum Romain à Rome (Italie).
 Le mithraeum du Circus Maximus est un sanctuaire du culte de Mithra, situé sous une dépendance du Teatro dell'Opera di Roma, près d'une extrémité du Circus Maximus, à Rome (Italie).

Musique 
 Circus Maximus est un groupe norvégien de metal progressif, formé en 2000.
  est la troisième symphonie de John Corigliano, composée en 2004.

Sports 
 L'équipe cycliste Magnus Maximus Coffee.com est une équipe cycliste suédoise qui court en 2009 sous le statut d'équipe continentale.

Anthroponyme

Rome antique 
 Appius Maximus Santra est un sénateur du , consul suffect et légat pendant la guerre parthique de Trajan.
 Aulus Bucius Lappius Maximus est un sénateur du , consul suffect en 86 et 95.
 Caius Vibius Maximus est un haut chevalier, préfet d'Égypte de 103 à 107.
 Cassius Maximus Tyrius, un philosophe et rhéteur grec du .
 Cnaeus Domitius Calvinus Maximus est un homme politique du début du , consul en −283 et dictateur en en −280.
 Cnaeus Fulvius Centunalus Maximus (vers 245-210 ) est un homme politique de la République, consul en −211.
 Cnaeus Fulvius Maximus Centumalus est un homme politique du début du , consul en −298 et dictateur en −263.
 Cnaeus Mallius Maximus est un homme politique de la République, consul en −105.
 Egnatius Dexter Maximus est un homme politique de l'Empire, consul en 263.
  est une branche de la gens des Fabii.
 Flavius Anicius Petronius Maximus Augustus (vers 396-455) est un sénateur, empereur romain d'Occident pendant deux mois et demi en 455.
 Flavius Magnus Maximus (vers 335-388), dit Magnus Maximus, est un usurpateur romain de 383 à 388, reconnu Auguste dans la préfecture du prétoire des Gaules par les empereurs légitimes en 384.
 Fonteius Maximus est un homme politique de l'Empire, légat de Mésie inférieure en 233.
 Lucius Laberius Maximus est un haut chevalier romain du , préfet du prétoire dans les années 83-84.
 Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus (vers 160-vers 230), dit Marius Maximus, un biographe.
 Manius Laberius Maximus est un sénateur des , consul suffect en 89 et consul en 103.
 Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus (deuxième moitié du  - première moitié du ) est un sénateur et consul.
 Marcus Clodius Pupienus Maximus (années 170-238) est un patricien, empereur pendant trois mois en 238.
 Marcus Gavius Apallius Maximus est un homme politique de l'Empire, légat en Gaule narbonnaise en 135 ou 137.
 Marcus Pupienus Africanus Maximus est un homme politique du Bas-Empire.
 Marcus Pupienus Maximus est un homme politique du Bas-Empire, père du précédent.
 Marcus Trebellius Maximus est un homme politique du , consul en 55 et gouverneur de la province de Bretagne en 63.
 Publius Sulpicius Galba Maximus est un homme politique du , consul en −211 et −200, proconsul en Grèce de −210 à −206 et dictateur en −203.
 Sextus Quintilius Maximus est un homme politique de l'Empire, consul en 172.
 Spurius Carvilius Maximus Ruga est un homme politique de la République, consul en −234 et −228.
 Terentius Maximus est un homme politique de l'Empire, procurateur de Bithynie et Pont de 81 à 96.
 Titus Clodius Pupienus Pulcher Maximus est un homme politique de l'Empire, consul suffect en 224 et 226.
  est une branche de la gens des Valerii.
 Maxime d'Évreux, dit Sanctus Maximus, évêque d'Évreux de 411 à 440, saint martyr fêté le .

Moyen Âge 
 Maximus est un évêque de Genève du .
 Maximus Planudes (vers 1255/1260-vers 1305/1310) est un grammairien, philologue et théologien byzantin.

Temps modernes 

 Amber Maximus (1997-), une joueuse belge de football ;
 Pacificus Maximus (vers 1410-vers 1500), un poète italien écrivant en latin.

Toponyme 
 Le decumanus maximus, l'actuelle via dei Tribunali, est un axe urbain qui traverse le centre historique de Naples.

Voir aussi 
  (antonyme)

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain
Prénom masculin
Prénom latin